Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodniczki w konkursach Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Legenda 
DS - Nie ukończyła
DF - Zawodniczka została zgłoszona do biegu, ale w nim nie wystartowała
F - Styl dowolny (łyżwowy) - skrót przy flagach
C - Styl klasyczny - skrót przy flagach

Zawody w biegach narciarskich
2012 w biegach narciarskich